Riana je ženské rodné jméno spojované s řadou dalších jmen různého původu. Jedná se především o:

 Miloslava Knappová považuje jméno Riana za variantu jména Ria, které je zase variantou hebrejského jména Marie. Českými domácími podobami jsou Rianka, Riuška, Riječka, Rijka a další a jmeniny můžou spadat na Marii, tedy na 12. září. V roce 2016 žilo v Česku 62 nositelek jména Riana, 116 nositelek jména Ria. a 6 nositelek jména Rianna.

 Jméno Riana může tak být variantou jména Rihanna, které je zase variantou arabského jména Rajhana „bazalka“.´, které nosila jedna z Mohamedových žen. Jméno Rihanna zažilo strmý nárůst v popularitě mezi lety 2005 a 2008, když vydala svá první alba barbadoská zpěvačka Rihanna, poté však jeho užívání rychle upadlo.

 Jméno Riana může tak být variantou jména Rhiannon, které nese jedna z postav Mabinogi, souboru velšských pověstí, a je vykládáno jako „královna“ či „velká královna“. Dalšími variantami jména jsou Rhianon, Reannon a Riannon. Za mužskou variantu lze považovat irská jména Ryan a Rian, která jsou tradičně odvozována od irského rí „král“. Toto jméno má navíc vlastní ženské podoby: Ryann, Ryana a Ryanne.

Reference 

Ženská jména hebrejského původu
Ženská jména keltského původu
Jména velšského původu